Osoby o tym nazwisku:
 Stefan Jażdżyński – polski wojskowy
 Wiesław Jażdżyński – polski prozaik